M10 может относиться к:
 Шаровое скопление М10 — шаровое скопление в созвездии Змееносца.
 M10 — американская самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой войны.
 М-10 — 152-мм гаубица образца 1938 года.
 М-10 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».
 М-10 — Московская телефонная станция
 M-10 — советская многопроцессорная электронная вычислительная машина.
 М-10 — реактивный гидросамолёт, созданный под руководством Георгия Михайловича Бериева, то же что и Бе-10.
 М-10 (самолёт) — летающая лодка конструкции Дмитрия Павловича Григоровича.
 Ingram MAC-10 — американский пистолет-пулемёт, официально называется «M10».
 M10 — Серия 3-, 4- и 5-полюсных разъемов с байонетным соединением для промышленного использования в виде цилиндрического соединителя с резьбовым соединением M8, M12, M23, или 7/8" соответственно. Выпускаются в прямом и угловом исполнении. Предназначаются для подключений в электронике, например для датчиков (3- и 4-полюсные) или питания (5-полюсные). После скручивания место соединения имеет степень защиты IP67. Разработаны фирмой HARTING.